Oktav kan syfta på

 Oktav – en musikterm
 Oktav (kyrkoårsterm) – en liturgisk term
 Oktavformat – ett bokformat

Se även 
 Octave